Tevče (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Tevče (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško